Hellerau steht für:
 Hellerau, Stadtteil von Dresden mit Gartenstadt, Sachsen
 Hellerau, früherer deutscher Name von Skajzgiry, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste Dresden, Kunst-Netzwerk in Dresden
 Hellerau (Schiffstyp), Schiffstyp der Neptun-Werft, Rostock

Personen:
 He Hellerau, Künstlername von Heinz Engelmann (Animator) (1909–1989), deutscher Werbegrafiker, Karikaturist und Animationsfilmer
 Karl Schmidt-Hellerau (1873–1948), deutscher Tischler, Möbelfabrikant, Sozialreformer und Gründer der Gartenstadt Hellerau

Siehe auch:
 Hellerau/Wilschdorf, statistischer Stadtteil im Stadtbezirk Klotzsche, Dresden